Piotr Gruszka (ur. 1971) – polski piłkarz, były gracz m.in. Cracovii i Górnika Zabrze
 Piotr Gruszka (ur. 1977) – polski siatkarz, reprezentant kraju